Miyuki es un nombre japonés femenino muy común que puede tener varios significados:

美幸.-  "hermosa fortuna" o "hermosa felicidad".
深雪.- "nieve profunda".
美雪.- "hermosa nieve".
美由紀.- "hermosa razón para historia".
幸.- "felicidad" o "buena fortuna".
みゆき (en hiragana).
ミユキ (en katakana).

Personas
Miyuki Takahashi.- Jugadora de volley ball. 
Miyuki Kano.- Jugadora de volley ball.
Miyuki Miyabe.- Autora japonesa.
Miyuki Tanobe. Pintora canadiense nacida en Japón.
Miyuki Yamaguchi.- Bioquímica japonesa
Miyuki Nakajima.- Artista de manga.
Miyuki Sawashiro.- Seiyu japonesa.

Otros
.- Destructor de la Armada Imperial Japonesa.
Miyuki fue el nombre de Starorusskoye en la isla de Sajalín entre 1905 - 1945 durante el gobierno japonés.

fr:Miyuki